Бэнд () — немецкая и английская фамилия, имеющая немецкое происхождение. Известные носители:
 Бэнд, Алекс (полное имя — Александр Макс Бэнд, род. 1981) — американский музыкант, певец, композитор-песенник.
  (1924—2002) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Бэнд, Чарльз (род. 1951) — американский кинорежиссёр, продюсер и писатель. 
  (1957—2009) — американский астроном. 
  (род. 1972) — главный советник бывшего президента США Билла Клинтона.
  (1929—2011) — английский альпинист.
  (род. 1950) — адмирал Королевского ВМФ Великобритании, Первый морской лорд (2006—2009).
  (1901—1974) — европейский художник-пейзажист литовского происхождения. Прапрадед музыкантв Алекса Бэнда.
 Бэнд, Ричард (род. 1953) — американский композитор.

Примечания